Tanzwut é uma banda alemã de rock industrial e medieval metal formada em Berlim, em 1998, como um projeto paralelo da banda Corvus Corax.

Membros
 Mike "Teufel" Paulenz – gaita de fole, vocal
 Der Zwilling – baixo, gaita de fole
 Thrymr – gaita de fole, charamela
 Pyro – gaita de fole, charamela
 Shumon – percussão, teclados
 Oually – percussão, bateria eletronica, riesentara, teclados
 Martin Ukrasvan – guitarra, backing vocal, gaita de fole, tromba marina

Discografia

Álbuns
Tanzwut (1999)
Labyrinth der Sinne (2000)
Ihr Wolltet Spass (2003)
Schattenreiter (2006)
Weiße Nächte (2011)
Morus et Diabolus (2011)

DVDs ao vivo
Tanzwut - Live (2004)

Bandas de metal industrial
Bandas formadas em 1998